El mot Trotllo és el nom donat a diferents peixos teleostis, el terme engloba els gèneres: Schedophilus, compost per 9 espècies, i Centrolophus, de només una. A les mars dels Països Catalans només es troben dues espècies: el trotllo negre (Centrolophus niger) i el trotllo ovalat (Schedophilus ovalis).

 gènere Schedophilus:
 trotllo ovalat (Schedophilus ovalis)

 gènere Centrolophus:
 trotllo negre (Centrolophus niger)

Referències